Мариан Георгиев Петров (; 14 сентября 1975, Велико-Тырново) — болгарский шахматист, гроссмейстер (2010).

В составе национальной сборной участник 35-й Олимпиады в Бледе (2002).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 
 
 Личная карточка Мариана Петрова  на сайте 365chess.com
 Личная карточка Мариана Петрова  на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Болгарии